La fourme d'Asco est un fromage français, produit en Corse dans la région touristique de l'Asco dont c'est la principale ressource.

Fabrication 
La Fourme d'Asco est un fromage à base de lait de brebis, dont la pâte est souple a été pressée. Sa croûte est naturelle. On peut le trouver aussi à base de lait de Chèvre et de Brebis.

Ce fromage à pâte molle est affiné en cave humide durant 12 semaines avec de la saumure.

Dégustation

Vins conseillés 
 Vins corses

Saisons conseillées 
Le meilleur moment pour le consommer est le printemps, l'été et l'automne.

Notes et références

Bibliographie 
   Balade au Pays des Fromages  par Jean Froc - éditions Quae - 2007 - 
   Tout Fromage de Jean-Charles Karmann - éditions Minerva - 2007 - 

Fromage de Corse
Fromage à pâte fraîche
Fromage au lait de brebis
Fromage au lait de chèvre
Fourme